Un radin est une personne avare.

Patronyme 

Dean Radin (1952-), chercheur et auteur dans le domaine de parapsychologie
Paul Radin (1883-1959), anthropologue américain
Joshua Radin (1974-), chanteur américain

Film 
Radin !, film français réalisé par Fred Cavayé, sorti en 2016.

Toponyme 
 Radin est le nom hébreu de la ville de Radoun, en Biélorussie.